Stsadm - administracyjne narzędzie konsolowe (Microsoft Office SharePoint Server oraz Sharepoint Services 3.0) dla stron i serwerów. Narzędzie oferuje dużo możliwości niedostępnych poprzez Central Administration site.

Szczegóły 
Aplikacja konsolowa może być uruchamiana jedynie przez użytkowników należących do grupy Administratorzy.

Aplikacja posiada swoje wersje osobno dla WSS 3.0 i MOSS 2007.

Aplikacja nie dostarcza pomocy ogólnej - czyli nie można zapytać o dostępne parametry. Lista parametrów jest dostępna na oficjalnej stronie STSADM (sekcja Linki).

Aby podejrzeć właściwości parametru danej komendy należy użyć komendy stsadm.exe -o NazwaParametru. Wywołanie samego stsadm.exe z linii poleceń wyświetli listę dostępnych komend.

Aplikacja nie pyta ponownie o parametr jeżeli ten jest nieprawidłowy. Błędne polecenie należy wprowadzić ponownie.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona STSADM (Office SharePoint Server)
 Oficjalna strona STSADM (Windows SharePoint Services)

Microsoft Office